Olympia 81, album di Dalida del 1981
Olympia '81, album di Yves Montand del 1981